Большо́е Ле́тнее Собра́ние Финляндских Обществ Миролюбия () — ежегодный четырёхдневный праздник лестадианской общины, проводимый для проповеди Евангелия.

Является самым крупным религиозным мероприятием в Северных странах, в котором участвуют до 75-80 тысяч посетителей.

История 
В первый раз собрание было организовано в 1906 году.

Программа Большого Летнего Собрания состоит из проповедей, псалмов и Песен Сиона. Проповеди переводят на жестовый язык, на шведский, английский, русский и эстонский. Часть проповедей переводится на венгерский, французский и испанский языки.

На Собрание приезжают гости из Скандинавских стран и также из России, Эстонии, Венгрии, Германии, Канады, США и др. Большинством гостей на собрании являются молодые люди и дети.

Участники Летнего собрания 2012 года, проходившего в Лоппи в провинции Хяме, несмотря на первый случай избрания в движении лестадианства женщины-священника , не посчитали такую практику обоснованной.

В 2013 году собрание, проходившее в Пудасъярви в Северной Остроботнии, собрало более 80 тысяч человек</small>.

Места проведения 

1900-е:

1910-е:

1920-е:

1930-е:

1940-е:

1950-е:

1960-е:

1970-е:

1980-е:

1990-е:

2000-е:

2010-е:

Примечания

Ссылки 
 

Лестадианство в Финляндии